Cavour bezeichnet:
 Cavour (Piemont), eine Gemeinde  in der Provinz Turin

Cavour ist Beiname der italienischen Gemeinden:
 Grinzane Cavour in der Provinz Cuneo (Piemont), wo Cavour lange Bürgermeister war
 Sogliano Cavour in der Provinz Lecce (Apulien)

Gewässer:
 Kanal Cavour, Name eines italienischen Kanals, welcher sich von Chivasso bis nach Galliate erstreckt

Schiffe:
 Cavour (550), Name eines italienischen Flugzeugträgers, die Indienststellung war 2008
 Conte-di-Cavour-Klasse, eine Schlachtschiffklasse der italienischen Marine

Orte: in den Vereinigten Staaten:
 Cavour (South Dakota), im Beadle County
 Cavour (Wisconsin), im Forest County
 Cavour Township (South Dakota)

Personen:

 Camillo Benso von Cavour (1810–1861), italienischer Graf und Politiker, Ministerpräsident des Königreichs Italien
 Michele Benso von Cavour (1781–1850), italienischer Graf und Politiker